Språk kan avse:

 Språk –  mänsklig muntlig och skriftlig kommunikation
 Enskilt språk – ett specifikt system av språkljud, skrivtecken eller gester
 Formellt språk – en mängd ord över ett alfabet Σ
 Språkteknologi – ett tvärvetenskapligt forskningsområde som omfattar utveckling av datorprogram för att analysera, förstå eller generera mänskligt språk
 Djurspråk – kommunikation djur emellan
 Programspråk – ett språk som en människa använder för att skapa datorprogram
 Språk och stil –  en språktidskrift

Se även
 Språket – ett program i Sveriges Radio P1